Duńska nazwa gminy w Niemczech:
 Sehestedt

Ród arystokratyczny:
 Hannibal Sehested – duński polityk